La ligne 14 du tramway de Bâle est l'une des lignes du tramway de Bâle.

Les arrêts de la ligne 14 du tramway 
La ligne compte 30 stations allant de  à Bâle à Pratteln.

Notes et références 

Tramway de Bâle

de:Basler Tramlinien#Linie 14 (BVB)